Митюг:

 Матюг (приток Большого Парюга) — река в Костромской, Кировской, Нижегородской и Вологодской областях.
 Митюг (приток Куножа) — река в Костромской, Вологодской и Нижегородской областях.
 Митюг (приток Унжи) — река в Костромской, Вологодской и Нижегородской областях.